Aya Takano (1976) – artista e pittrice giapponese
 Ichigo Takano (1986) – fumettista giapponese
 Kazuaki Takano (1964) – scrittore e sceneggiatore giapponese
 Kikuo Takano (1927-2006) – poeta e matematico giapponese
 Mark Takano (1960) – politico statunitense
 Ryūichi Takano, noto con lo pseudonimo di Ryūichi Kawamura (1970) – cantante, compositore e attore giapponese
 Ryō Takano (1994) – calciatore giapponese
 Urara Takano (1961) – attrice e doppiatrice giapponese